Masterplan (band), een Duitse metalband
Masterplan (album) van deze band
Masterplan (Oasis), een nummer van de Engelse band Oasis
Masterplan (televisieprogramma), een televisieprogramma van Yorin
masterplan, een 'allesomvattend' (gebieds)ontwikkelingsplan